Desa Kalijering kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kalijering (administrativ by i Indonesien, lat -7,63, long 109,81), Jawa Tengah, 
 Desa Kalijering (administrativ by i Indonesien, lat -7,63, long 109,82), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar